Алекса́ндр Серге́евич Ка́рпов (псевдонимы — Александр О’Ка́рпов, Шу́рман; ) — российский поэт, писатель, бард, переводчик, художник, участник творческой ассоциации «32 августа», лидер и солист ансамбля кельтской музыки «Ruadan», автор переводов с английского художественной литературы и мюзикла «Чикаго».

Биография 
С пяти лет учился музыке. В 1985 году начал осваивать гитару. В 1987 году поступил в Московский педагогический институт, во время учёбы занимался музицированием, сочинял стихи и песни. В числе наиболее сильных увлечений — кельтская культура. В 1995 году примкнул к творческой ассоциации молодых бардов «32 августа».

Член Союза Литераторов РФ (1996—1997).

23 октября 2002 года Карпов с женой оказались в числе заложников во время террористического акта на Дубровке. Во время штурма театра 26 октября погиб в возрасте 31 года.

По инициативе друзей и соратников в 2004 году был выпущен объемный сборник произведений Карпова: 

В 2006 году выпущено второе издание в трёх томах:

Дискография 

 Каррикфергус (Концерт в галерее «Талисман», Владимир, 21.02.99), кассета (1:35:01)
 Пятница № 7 (Концерт в московском рок-клубе 03.04.99), кассета
 Игорь Белый и Александр Карпов (Запись с концерта 12.02.99 в Казани), кассета (1:37:32)
 Дорога в Дублин (студия «Сибирский Тракт»), кассета, CD (44:02)
 XXIX Грушинский фестиваль, 06.2002 (1:02:45)
 Случайный концерт (Издательско-продюсерская фирма «Каравелла»), кассета

Примечания

Ссылки 

 сайт Александра О’Карпова
  Телесюжет к 10-летию гибели поэта

Авторы-исполнители России
Переводчики поэзии на русский язык
32-е августа
Писатели России XX века
Палиндромисты
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище
Жертвы терактов в России
Художники по алфавиту
Художники России